Schlösser oder Schlößer steht für:
 Schlösser (Familienname) (Schlößer), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brauerei Schlösser, deutsche Altbier-Brauerei
 Liste von Burgen und Schlössern
 Liste zerstörter Schlösser
 Schloss (Architektur), Architekturgeschichte

Siehe auch:
 Schlosser
 Schlözer